Cordonata – elemento edilizio
Cordonata – monumento di Roma
Cordonata – attributo araldico